Damernas curlingturnering i vinter-OS 2006 ägde rum i Turin, Italien mellan 13 och 24 februari 2006. Finalen spelades 24 februari 2006. Alla lag mötte varandra, och de fyra bästa lagen avancerade sedan till slutspel.

Medaljörer

Lag

Slutlig ställning

Resultat

Spelordning

Första dragningen, 13 februari 14.00

Andra dragningen, 14 februari 09.00

Tredje dragningen, 14 februari 19.00

Fjärde dragningen, 15 februari 14.00

Femte dragningen, 16 februari 09.00

Sjätte dragningen, 16 februari 19.00

Sjunde dragningen, 17 februari 14.00

Åttonde dragningen, 18 februari 09.00

Nionde dragningen, 18 februari 19.00

Tionde dragningen, 19 februari 14.00

Elfte dragningen, 20 februari 09.00

Tolfte dragningen, 20 februari 19.00

Finaler

Semifinaler, 22 februari 14.00

Bronsmedaljspel, 23 februari 13.00

Guldmedaljspel, 23 februari 17.30

Källor 
Resultaten på OS-webbplatsen

Noter 

Curling vid olympiska vinterspelen 2006